Кауниайнен или Гранкулла (, ) — город в Финляндии, наряду с городами Хельсинки, Эспоо и Вантаа входящий в так называемый столичный регион.

Площадь города составляет 6 км² (из них 0,12 км² водной поверхности). Численность жителей в 2011 году составляла 8 586 чел (плотность 1 460 чел/км²).

На 2012 год Кауниайнен — наименее дотационный муниципалитет Финляндии, осуществляющий свою деятельность за счёт внутреннего самофинансирования.

Достопримечательности 
На городском кладбище похоронен российский генерал Владимир Фредерикс.

Примечания